Prensa libre puede referir a dos cosas:

 Libertad de prensa, un concepto importante sobre libertad y sociedades.
 Prensa Libre, un periódico de Guatemala.
 Prensa libre, programa periodístico de Perú.